

Lokalizacje

Niemcy 
 Leuchtenberg – gmina targowa w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Neustadt an der Waldnaab

Osoby 
 Uwe Leuchtenberg – niemiecki polityk

Inne 
 Leuchtenberg – pałac
 Leuchtenberg – ruiny zamku
 Leuchtenberg – hrabstwo

Zobacz też 
 Leuchtenburg